

События 
 Расцвет аренсбургской культуры.
 Наиболее поздние предметы нижнего слоя палеоиндейской культуры в горах Сандия.
 Завершение эпохи Валдайского оледенения (10 730 ± 99 лет до н. э. закончилось аллерёдское потепление и начался поздний дриас).
 Предполагаемое извержение исландского вулкана Катла в . Предполагается, что извержение ответственно за слой тефры, который обнаруживается в геологических кернах в западной Норвегии, Северной Атлантике и Шотландии. Общая мощность слоя указывает на объём осадков в этих районах, равный 6—7 км³.
 Около 10 070 лет до н. э. — создание Шигирского идола.

Примечания